Anglosaské příjmení Newman [njúmen] nosí více různých osobností:

 Alfred Newman (1900–1970) – hudební skladatel
 Alysha Newmanová (* 1994) – kanadská reprezentantka
 Arnold Newman (1918–2006) – americký portrétní fotograf
 Augustus Charles Newman (1904–1972) – anglický voják, plukovník a nositel Viktoriina kříže
 Barnett Newman (1905–1970) – americký sochař a malíř
 Bruce Newman, pseudonym Josefa Pecinovského, českého publicisty a spisovatele
 Colin Newman (* 1954) – anglický zpěvák a kytarista
 David Newman – více různých osobností (rozcestník)
 Dawin Newman (* 1954) – americký hudební skladatel
 Del Newman (* 19??) – anglický hudební aranžér a producent
 Ezra T. Newman (1929–2021) – americký fyzik v oblasti obecné teorie relativity
 Chris Newman – více osob, rozcestník
 James Hansen Newman (* 1956) – americký vědec a kosmonaut
 Joe Newman (1922–1992) – americký jazzový trumpetista
 John Newman – více různých osobností (rozcestník)
 Paul Newman (1925–2008) – americký herec
 Randy Newman (* 1943) – americký zpěvák, klavírista a skladatel
 Thomas Newman (* 1955) – americký hudební skladatel
 Tom Newman (* 1943) – britský hudebník

jiný význam
 Newman – postava v sitcomu Show Jerryho Seinfelda
 Newman (planetka) – planetka